Католицизм на Доминике — Римско-католическая церковь в Доминике является частью всемирной Католической церкви.

Численность католиков на Доминике составляет около 45 тысяч человек (61,4 % от общей численности населения).

История 
C самого начала своего существования до 1860 года католическая община Доминики подчинялась епископу Тринидада и Тобаго. 30 апреля 1860 года Римский папа Пий IX учредил на Доминике первую церковную структуру — епархию Розо, которая вошла в митрополию Порт-оф-Спейна.

Католическая церковь на Доминике входит в Конференцию католических епископов Антильских островов.

1 сентября 1981 года были установлены дипломатические отношения между Ватиканом и Доминикой. Доминика входит в юрисдикцию апостольского нунция, резиденция которого находится в Порт-оф-Спейне.

Структура 
На Доминике действуют 15 приходов. Вся территория страны разделена на четыре викариата: Западный викариат, Северо-Западный викариат, Южный викариат и Восточный викариат.

В Западный викариат входят 4 прихода в городе Розо:
 Церковь святых Павла и Анны;
 Собор Пресвятой Девы Марии;
 Церковь святого Альфонса;
 Церковь Пресвятой Девы Марии Фатимской.

В Северо-Западный викариат входят 5 приходов:
 Церковь святого Андрея в населённом пункте Vieille Case;
 Церковь святых Иоанна и Людовика в населённом пункте Portsmouth;
 Церковь святого Петра в населённом пункте Colihaut;
 Церковь Святой Терезы в городе Розо;
 Церковь святого Иосифа в населённом пункте Сент-Джозеф;

В Южный викариат входят 3 прихода: церковь святого Луки, церковь святого Марка и церковь святого Патрика.

В Восточный викариат входят 3 прихода:
 Церковь святого Франциска Ассизского в населённом пункте La Plaine;
 Церковь Пресвятой Девы Марии в населённом пункте Wesley;
 Церковь Пресвятой Девы Марии в населённом пункте Castle Bruce.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт епархии Розо 
 Информация 
 Информация 

Католицизм на Доминике